Burg Klingenstein heißen Burgen:
 Burg Klingenstein (Alb-Donau-Kreis), Burgruine bei Klingenstein, Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Klingenstein (Steiermark), Burgruine bei Salla, Marktgemeinde Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Burg Klingenstein, abgegangene Burg am Burgstall Klingenstein, Gemeinde Bieberehren, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Burgruine Klingenfels
 Klingenstein